Онгой — название нескольких населённых пунктов:
 Онгой — деревня в Баяндаевском районе Иркутской области.
 Онгой — деревня в Осинском районе Иркутской области.